Fries-Hollands (dialect), een andere term voor West-Fries
 Fries-Hollands (rund), een runderras